Гарланд има више значења:
 Гарланд
 Округ Гарланд (Арканзас)
 Гарланд (Вајоминг)
 Гарланд (Тексас)
 Гарланд (Јута)
 Гарланд (Арканзас)
 Гарланд (Небраска)
 Гарланд (Северна Каролина)
 Гарланд (Тенеси)